La Durance, affluent de la rive gauche du Rhône, prend sa source dans les Alpes ;
 la Classe Durance, un type de pétroliers ravitailleurs de la Marine française, tire son nom de cette rivière, par l’intermédiaire du premier navire de la classe, la Durance, désarmé en 1977 ;
 la radio FM locale Durance (radio) tire son nom de cette rivière ;
 l’Escadron d'hélicoptères 4/67 Durance était chargé de la protection des silos de missiles du plateau d'Albion
 Durance (Lot-et-Garonne), commune française située dans le département de Lot-et-Garonne.
 Erica Durance, actrice canadienne
 (13031) Durance, astéroïde
 Durance, entreprise française produisant des produits cosmétiques naturels.

Administrativement 

 La Communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon, siège administratif à Manosque.

 La Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance, siège administratif à Salignac.

 La Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance, siège administratif à Eyragues.

 La Communauté de communes Provence-Luberon-Durance , siège administratif à Cavaillon.

Durance
Durance
Durance
Durance